The Gold Brick – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Kalem Company
The Gold Brick – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Solax Film Company
The Gold Brick – cortometraggio del 1913 diretto da Charles H. France